Тимиш — топоним.

 Тимиш — река в Румынии.
 Тимиш — жудец в Румынии.
 Тимиш — цинут в Румынии.
 Тимиш, Григорий Иванович (род. 1970) — украинский политик.